BNR este un acronim care se poate referi la:

Banca Națională a României
Biblioteca Națională a României